Tallbacka kan syfta på:

 Tallbacka, Strömfors – del av Vahterpää by i Strömfors kommun, Nyland
 Tallbacka, Karleby – bosättningsområde i Öja i Karleby stad

Karleby
Strömfors